Die Männer-Handballnationalmannschaft von Costa Rica vertritt Costa Rica bei internationalen Auftritten im Handball. Die Mannschaft wird von der Federación Costarricense de Balonmano (FECOBAL) aufgestellt.

Teilnahme an Wettbewerben 
 1996: Panamerikameisterschaft, 8. Platz (von 8 Teams)
 2015: Central American Championship, 2. Platz (von 5 Teams)
 2017: Zentralamerikaspiele, 2. Platz (von 4 Teams)
 2018: IHF South and Central American Emerging Nations Championship, 5. Platz (von 11 Teams)
 2018: Zentralamerika- und Karibikspiele, 7. Platz (von 8 Teams)
 2018: Zentralamerikaspiele, 7. Platz (von 8 Teams)
 2021: Central American Championship, 1. Platz (von 3 Teams)
 2022: Süd- und mittelamerikanische Meisterschaft, 6. Platz (von 7 Teams)

Team 
Nationaltrainerin ist Alejandra Álvarez.

Weblinks 
 Website des Verbandes

Einzelnachweise 

Costa Rica
Handball Manner
Handball (Costa Rica)